Azami ist der Familienname folgender Personen:

Muhammad Mustafa Azami (1932–2017), indisch-saudi-arabischer Islamwissenschaftler und Hochschullehrer
Rie Azami (* 1989), japanische Fußballspielerin